Exosporella är ett släkte av svampar. Exosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Exosporella